Агаев, Ахмед:
 Агаев, Ахмед-бек (1868—1939) — азербайджанский государственный деятель, журналист и тюрколог.
 Агаев, Ахмед Сахиб оглы (род. 1948) — азербайджанский советский тракторист, депутат Верховного Совета СССР.